Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Iwanowo.

Die folgende Tabelle enthält die Städte (Name fett) und Siedlungen städtischen Typs der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen gemäß Volkszählung vom , ihre Wappen und geographischen Koordinaten sowie die Jahreszahlen der Verleihung des Status einer Siedlung städtischen Typs (SsT) und der Stadtrechte, sofern zutreffend. In der Oblast gibt es 17 Städte und 13 Siedlungen städtischen Typs (Stand 2019). Vier Städte gingen aus Siedlungen städtischen Typs hervor.

Ehemalige Städte 
Einzige Ortschaft auf der Territorium der heutigen Oblast, die ihre Stadtrechte verloren hat, ist Luch, Stadt von 1778 bis 1925, danach Dorf (selo) und seit 1959 wieder Siedlung städtischen Typs (siehe Tabelle oben).

Ehemalige städtische Siedlungen 
Folgende Ortschaften besaßen ehemals den Status einer Siedlung städtischen Typs (ausschließlich derer, die später Stadtrecht erhielten und in der obigen Tabelle aufgeführt sind) und haben heute den Status von Dörfern (selo), sofern nicht anders angegeben:

Quellen 

!Stadte
Iwanowo